Mužská dvouhra Delray Beach Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do singlové soutěže delraybeachského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Polák Hubert Hurkacz, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Cameron Norrie, jenž ve finále zdolal americkou turnajovou dvojku Reillyho Opelku po dvousetovém průběhu 7–6 a 7–6. Světová třináctka tak vyhrála druhý ze tří vzájemných soubojů. V probíhající sezóně si britský hráč připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Delray Beach Open
ATP Tour 2022
Tenis v USA v roce 2022